У́на Касти́лья Ча́плин (, ) — испано-британская актриса.

Биография 
Уна Кастилья Чаплин родилась 4 июня 1986 года в Мадриде. Дочь актрисы Джеральдины Чаплин и кинематографиста Патрисио Кастильи. Внучка Чарли Чаплина. Правнучка Нобелевского лауреата по литературе Юджина О’Нила. Названа в честь бабушки, Уны О’Нил, последней жены Чарльза Чаплина и дочери Юджина О’Нила. В 2007 году Уна Чаплин окончила Королевскую академию драматического искусства.

Карьера 
Начала актёрскую карьеру в 2007 году с эпизодической роли в сериале «Призраки». В 2011—2012 годах играла в сериале «Час».

С 2012 по 2013 год играла Талису Мэйгир Старк в сериале «Игра престолов». В 2014 году за эту роль была номинирована на премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале».

В 2022 году вышел фильм «Аватар 2», в котором Уна сыграла Варанг.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы Испании‎